

Полянки — присілок, Саранський міський округ, Мордовія
 Полянки — село, Темниковський район, Мордовія
 Полянки — село, Ядринський район, Чувашія

Полянки — село, Верховинський район, Івано-Франківська область.